Puede ser puede referirse a:

 Puede ser (2002), canción de El Canto del Loco y Amaia Montero.
 Puede ser (2006), canción de Kiko & Shara.
 Puede ser (2007), canción de Conchita.